Gång kan syfta på:

 Gång – det sätt varvid djur med ben huvudsakligen förflyttar sig på land
 Gång (sport) – en friidrottsgren
 Gång (geologi) –  inom geologin en intrusion av magma längs svaghetszoner i redan befintligt berg
 Gångart – någon av hästens naturliga sätt att röra sig
 Gångstig – en markanläggning för fotgängare
 Gångväg – en väg för fotgängare